Сезон 2018 года — 23-й сезон в истории футбольного клуба БАТЭ из Борисова, а также 21-й подряд, в котором команда приняла старт в Высшей лиге Чемпионата Беларуси.

По окончании сезона 2017 года Александр Ермакович принял решение покинуть должность главного тренера клуба.

5 января 2018 года клуб объявил о назначении на пост главного тренера Олега Дулуба.

Первым матчем сезона для команды стал матч за Суперкубок Беларуси. 10 марта борисовчане уступили 1:2 брестскому «Динамо».

19 мая эти же команды встретились в финале Кубка Беларуси. И вновь успех был на стороне брестчан - 2:3.

3 июня Олег Дулуб был уволен с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Алексей Бага, который 16 августа был утверждён в должности главного тренера клуба.

Летом БАТЭ в очередной раз стартовал в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, однако в групповой этап этого турнира пробиться не получилось. Выступление на европейской арене продолжилось в группе Лиги Европы.

13 декабря, благодаря победе над греческим ПАОКом, БАТЭ в третий раз в истории вышел в 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

4 ноября, обыграв на домашней арене гродненский «Неман», борисовчане в пятнадцатый раз завоевали титул Чемпиона Беларуси.

Состав и статистика игроков

Форма 
Поставщик формы остался прежним - Adidas. Презентация новой формы прошла 30 марта на встрече команды с болельщиками. На ней был представлен новый титульный спонсор — Минский тракторный завод.
Домашний комплект формы: жёлтые майки и трусы с синими элементами и надписью Belarus красного цвета. Гостевой комплект — синий с жёлтыми элементами и надписью Belarus белого цвета. Фамилии игроков выполнены на белорусском языке.
Белорусская страховая компания «Белгосстрах» также осталась в партнёрах команды, её название нанесено на обратной стороне игровых маек, над фамилиями игроков.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Предсезонные, товарищеские матчи

Суперкубок Беларуси 
См. также: Суперкубок Беларуси 2018

Кубок Беларуси 2017/2018 
См. также: Кубок Беларуси 2017/18

Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2017.

1/4 финала

Полуфинал

Финал 
См. также: Финал Кубка Белоруссии по футболу 2018

Чемпионат Беларуси 
См. также: Чемпионат Беларуси по футболу 2018

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Высшая лига. Итоговое положение

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2018/19

Квалификация 
Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Плей-офф

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2018/19

Групповой этап 
Группа L

 

Итоговая таблица

Согласно жеребьёвке, в 1/16 финала соперником борисовчан стал  лондонским «Арсенал». Матчи состоялись 14 и 20 февраля 2019 года.Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2019.

Кубок Беларуси 2018/2019 
См. также: Кубок Беларуси 2018/19

Согласно жеребьёвке, соперником борисовчан по 1/4 финала стал ФК «Ислочь» (Минский район).Подробнее см. ФК БАТЭ в сезоне 2019.

Статистика выступлений игроков

Бомбардиры 

В скобках — голы с пенальти.

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Командная статистика

Дополнительные показатели 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 

2018
БАТЭ